Кубок Англии по футболу сезона 2020/21 (также Кубок Футбольной Ассоциации Англии 2020/2021 () и Кубок Вызова Футбольной Ассоциации сезона-2020/21 () — 140-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире. Спонсором Кубка Англии в шестой раз подряд стала авиакомпания «Emirates», в связи с чем он назывался 2020-21 The Emirates FA Cup.

В турнире принимали участие 736 команд из Англии и Уэльса. Титул защищал лондонский «Арсенал», который уже в четвёртом раунде проиграл «Саутгемптону» из одноимённого города со счётом 0:1 и покинул соревнование. 

Впервые в истории победителем стал «Лестер Сити», который обыграл в финале лондонский «Челси» со счётом 1:0. Победив, команда получила путевку в групповой этап Лиги Европы.

Участники 
В основном раунде Кубка Англии участвовали 124 команды. Финальный матч турнира в мае 2021 года состоялся на стадионе «Уэмбли». 92 команды представляли профессиональные клубы (20 команд Английской Премьер-лиги и 72 клуба Футбольной лиги) и 32 — любительские из 644 коллективов футбольной системы Англии (команды 5-10 лиг стартовали с квалификационных раундов).

Из-за пандемии COVID-19 в Великобритании турнир был изменён: даты матчей были перенесены, а билеты были проданы с учётом соблюдения антиковидных ограничений.

Раунды и даты жеребьёвки

Отсрочки и переносы 
В связи с пандемией COVID-19 в Великобритании, предыдущий розыгрыш турнира был отсрочен и завершился на три месяца позже запланированной даты — 1 августа 2020 года. Обычно розыгрыш Кубка Англии начинается в августе, но, поскольку предыдущий сезон завершился позже, старт сезона 2020/21 состоялся 31 августа 2020 года. Во избежание спекуляций по поводу розыгрыша турнира и его сокращения, 25 июля 2020 года Футбольная ассоциация Англии сообщила, что клубы из низших лиг будут допущены к соревнованиям к остальным 737 командам (из 889 возможных), которые практически всегда были представлены двумя клубами в предыдущие годы. Команды пятого уровня системы лиг были допущены к соревнованиям напрямую, заняв место команд шестого уровня. В предыдущие годы команды шестого уровня участвовали на экстра-предварительном этапе, но в сезоне 2019/20 шестой уровень был отменён, а команды не были допущены к жеребьёвке.

Изменения в правилах 
В связи с отсрочкой предыдущего сезона, в нынешнем розыгрыше трофея были отменены переигровки. Выплата денежных призовых для клубов вернулась к схеме, которая применялась до сезона 2017/18: 75 % победителю и 25 % проигравшему на каждом этапе.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 26 октября 2020 года. В жеребьевке участвовали 31 победитель четвёртого квалификационного раунда, преимущественно клубы Лиги 1 и Лиги 2, а также футбольный клуб «Чарли». Представителем низшей лиги является «Скелмерсдейл Юнайтед» из девятого дивизиона. В первом раунде «Честерфилд» должен был сыграть против «Рочдейла», однако в составе «Честерфилда» в матче четвёртого квалификационного раунда против «Стокпорт Каунти» сыграл незаявленный игрок, поэтому матч был переигран, а итоговую победу одержал «Стокпорт Каунти».

Из-за пандемии коронавируса все матчи первого раунда состоялись без зрителей. Игра между «Барроу» и «Уимблдоном» была перенесена на 26 ноября в связи со вспышкой коронавируса в составе «Уимблдона».

Матчи

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 9 ноября 2020 года. В нём участвовали 40 команд-победителей первого раунда. Матчи состоялись 27–30 ноября 2020 года. Представителями низшей лиги были «Кэнви Айленд» и «Марин» из 8-го дивизиона.

Матчи

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда состоялась 30 ноября 2020 года. В борьбу вступили команды Премьер-лиги и Чемпионшипа, которые сыграли с 20 командами-победителями второго раунда. Матчи прошли 9 января 2021 года. Представителем низшей лиги был «Марин» из 8-го дивизиона.

Матч между «Саутгемптоном» и «Шрусбери Таун» был отложен на неопределённый срок из-за случаев заражения коронавирусом среди участников команды третьего дивизиона. В итоге игра прошла 19 января 2021 года. Матч между «Борнмутом» и «Олдем Атлетик» состоялся на поле в Борнмуте из-за обледенения газона на стадионе «Баундари Парк». Матч между клубами «Марин» и «Тоттенхэм Хотспур» вошёл в историю: впервые в рамках Кубка Англии состоялось противостояние команды Премьер-лиги и команды восьмого дивизиона.

Матчи

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда состоялась 11 января 2021 года. 32 команды-победителя третьего раунда сыграли между собой в 16 матчах. Низшая лига была представлена клубом «Чорли» из шестого дивизиона. Матч между клубами «Борнмут» и «Кроули Таун» был перенесён с 23-го на 26-е января в связи с несколькими случаями заболевания коронавирусом в команде гостей.

Матчи

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда состоялась 11 января 2021 года. Базовая дата матчей — 9 февраля 2021 года. На данном этапе представителями низшего дивизиона будут 4 команды Чемпионшипа.

Матчи

Шестой раунд 
Жеребьёвка шестого раунда состоялась 11 февраля 2021 года. Базовая дата матчей — 20 марта 2021 года. Представителем низшего дивизиона будет «Борнмут» из Чемпионшипа.

Матчи

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных матчей состоялась 21 марта 2021 года. Обе игры состоялись 17 — 18 апреля 2021 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Матчи

Финал 

Жеребьёвка команды-хозяйки финала состоялась 21 марта 2021 года вместе с жеребьёвкой полуфиналов.

Примечания 

2020
Англия
Кубок Англии